Maceta puede referirse a:

 Maceta, contenedor generalmente utilizado para cultivar plantas.
 Maceta, una herramienta usada en cantería y albañilería.